Валиханово () — село в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Валихановского сельского округа. Код КАТО — 115473100.

География 
Село расположено в 22 км на юго-восток от центра района города Державинск. Близ села проходит автодорога А-16.

Улицы 

 переулок Школьный,
 пр. Мира,
 ул. Абая,
 ул. Комсомольская,
 ул. Мира,
 ул. Молодежная,
 ул. Набережная,
 ул. Новоселов,
 ул. Стоительная,
 ул. Целинная,
 ул. Чокана Валиханова,
 ул. Школьная.

Ближайшие населённые пункты 

 село Львовское в 11 км на северо-востоке,
 село Зерноградское в 18 км на юго-западе,
 село Пригородное в 18 км на северо-востоке.
 село Тасты-Талды в 22 км на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 911 человек (из них казахов 30%, русских 30%).

В 1999 году население села составляло 757 человек (393 мужчины и 364 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 659 человек (323 мужчины и 336 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Жаркаинского района